La Chatre kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 La Châtre, kommun, Département de l'Indre, 
 La Châtre-Langlin, kommun, Département de l'Indre,